Eding ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Eding (1659–1714), Bürgermeister in Helmstedt 

Siehe auch:

 Edding
 Eding ist der mundartliche Name der Stadt Altötting
 Oetting